Juan Torquemada (1388—1468) hiszpański dominikanin, kardynał
 Juan Torquemada (około 1562—1624) hiszpański franciszkanin, misjonarz